Diskografija Vesne Pisarović  obuhvaća šest studijskih albuma, jednu kompilaciju, jedan EP, dvadeset četiri singla i osamnaest videospotova.

Studijski albumi

Kompilacijski albumi

EP

Singlovi

Videospotovi

Izvori 

Pisarović, Vesna